Но́а Ни́колас Рид (; род. 29 мая 1987) — канадско-американский актёр и музыкант.

Жизнь и карьера 
Родился 29 мая 1987 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Ноа начал карьеру актёра в возрасте 9 лет с эпизодической роли в фильме «В любви и на войне» («In Love and War»). Затем он озвучивал Франклина в телесериале «Черепашка Франклин», а также сыграл главную роль в научно-фантастическом телесериале «Школа „Чёрная дыра“» и многих других. Недавно Ноа сыграл роль Даррелла Фокса в художественном фильме «Терри» («Terry»), который показывает жизненный путь Терри Фокса в его борьбе с раковыми заболеваниями. Также Ноа играет Гантера в сериале «Джейн и дракон».

Вместе с Майклом Ситером Ноа учился в школе искусств в Этобико и окончил её с отличием по программе актёрского мастерства. Сейчас Ноа живёт в Монреале, где учится в Национальной театральной школе.

Рид имеет двойное гражданство Канады и США. Он обручён с актрисой Клэр Стоун.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Музыканты Канады XXI века
Киноактёры США
Киноактёры Канады
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Национальной театральной школы Канады